OJC steht für:
 Offensive Junger Christen 
 Osnabrücker Jugendchor

ojc steht für:
 Zentral-Ojibwe (ISO-639-3-Code), Regionalvarietät von Ojibwe (Sprache), Sprache der nordamerikanischen Ojibwe

Abkürzung